Le nom Van Werveke peut faire référence à:

 Hans Van Werveke (1898-1974), un historien belge
 Thierry Van Werveke (1958-2009), un acteur luxembourgeois